Хулио Либонатти (; 5 июля 1901 — 9 октября 1981) — аргентинский футболист, выступавший за Италию, нападающий.

Карьера 
Хулио Либонатти, сын выходцев из Италии родился 5 июля 1901 в Росарио.

Либонатти начал свою карьеру в 1917 году, выступая за клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где дебютировал на кубке Никасио Вилы. Всего за «Ньюэллс» Либонатти провёл 141 матч в и забивал 78 мячей, трижды став обладателем Кубка Никасио Вилы.

В сборной Аргентины Либонатти дебютировал в 1919 году, он проводел за «альбиселестрес» 15 матчей, забил 8 мячей, один из которых принес победу аргентинцам на Чемпионате Южной Америки в 1921 году.

Летом 1925 года, воспользовавшись своим итальянским происхождением (родители Хулио были родом из Генуи), позволявшим иметь двойное гражданство, Либонатти перешёл в клуб «Торино», став первым аргентинцем в Европе. Там, вместе с Адольфо Балончери и Джино Россетти, Либонатти организует знаменитое «чудесное трио», которое позволило «Торино» завоевать два чемпионских титула в Италии (первый был отменен), эта троица забила в чемпионате 1928/29 117 голов 33 матчах. За «Торино» Либонатти провёл 241 матч и забил 157 голов.

В 1926 году Либонатти дебютировал в сборной Италии, за которую провёл 17 матчей и забил 15 мячей, выиграв Кубок Центральной Европы в 1930, став с 6-ю мячами лучшим бомбардиром турнира.

В 1934 году Либонатти перешёл в клуб Серии B «Дженоа», которому помог выйти в серию А. А завершил карьеру Либонатти в маленькой команде «Римини».

Личная жизнь 
Либонатти прославился не только на футбольном поле, но и вне его. Он вел роскошный образ жизни, где деньги соседствовали с вниманием женщин. Он надевал сверкающие рубашки из шелка и посещал ночные заведения, становясь почётным гостем в подобных местах.

Либонатти много заработал за карьеру в Италии, но потратил почти все свои деньги, так, что ему едва хватило на билет на корабль, отплывающий в Аргентину.

Достижения 
 Лучший бомбардир Кубка Центральной Европы: 1930

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Римини»
Чемпионы Южной Америки по футболу